Serre ist der Familienname folgender Personen:

Anne Serre (* 1960), französische Schriftstellerin
 Catherine Serre (* 1954), französische Film- und Fernsehschauspielerin
 Chantal Serre-Meyer († 2015), französische Fußballspielerin
 Claude Serre (1938–1998), französischer Humorist
 Denis Serre (* 1954), französischer Mathematiker
 Friederike Serre (1800–1872), Mäzenin, Gastgeberin
 Friedrich Anton Serre (1789–1863), deutscher Major und Mäzen
 Gautier Serre (* 1984), französischer Musiker, Musikproduzent und Komponist, siehe Igorrr
 Henri Serre (* 1931), französischer Schauspieler
 Hercule de Serre (1776–1824), Jurist und Politiker
 Jean-Pierre Serre (* 1926), französischer Mathematiker
 Jean Puget de la Serre (1594–1665), französischer Dramatiker
 Johann Jakob Joseph Serre (1759–1830), Hofzahnarzt in Berlin
 Joséphine Serre (* 1982), französische Schauspielerin
 Josiane Serre (1922–2004), französische Chemikerin
 Laurent Serre, Künstlername: Lorenzo (Showreiter) (* 1977), französischer Showreiter
 Marine Serre (* 1991), französische Modedesignerin

Serre ist die Bezeichnung für folgende geographisches Objekte:

 Serre (Oise) in Frankreich, Nebenfluss der Oise
 Serre (Fluss Aveyron), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Aveyron
 La Serre, Gemeinde im französischen Département Aveyron
 La Serre-Bussière-Vieille, Gemeinde im französischen Département Creuse
 Serre-les-Moulières, Gemeinde im französischen Département Jura
 Serre-les-Sapins, Gemeinde im französischen Département Doubs
 Serre-Nerpol, Gemeinde im französischen Département Isère
 Serre-lès-Puisieux, Ortsteil der Gemeinde Puisieux im französischen Département Pas-de-Calais
 Serre (Gebirge), ein Gebirgszug in Kalabrien
 Serre (Kampanien), ein Ort in der italienischen Region Kampanien
 Serre di Rapolano, Ortsteil der Gemeinde Rapolano Terme, Toskana, Italien

Siehe auch:
 Serr
 Serres

uk:Теплиця